Михаил Медведь: Медведь, Михаил Денисович (1925—1984) — участник Великой отечественной войны.
 Медведь, Михаил Васильевич (род. 1964) — советский и украинский легкоатлет-многоборец, тренер.